Konsekvens kan syfta på:

Konsekvens (logik) – en slutsats
Sanning eller konsekvens (lek) – en lek där man måste vara minst två personer

Sammansättningar
 Konsekvensneutralitet – eventuella konsekvenser av publicering av en text, ett reportage eller dylika inslag i ett mediautrymme ej ska avgöra om publicering skall ske eller ej
 Konsekvensklass – en klassificering av bärande konstruktioner efter hur allvarliga följderna av ett brott blir
 Konsekvenspedagogik – en del av socialpedagogiken
  Konsekvensargument – den tes man stöder sig på, eller tro på tesens sanningshalt, innebär goda konsekvenser.